Tímea Babos, Iekaterina Makàrova, Kateřina Siniaková i Andrea Sestini Hlaváčková lluitaven pel número 1 del rànquing de dobles a l'inici del torneig, que estava en possessió de Babos.

La parella formada per l'australiana Ashleigh Barty i l'estatunidenca CoCo Vandeweghe van guanyar el primer títol de Grand Slam del seu palmarès després que ja haguessin perdut diverses finals amb altres parelles. Aquest no és el primer títol com a equip, però si que era el primer Grand Slam que disputaven conjuntament.

Anabel Medina Garrigues es va retirar definitivament del tennis després de perdre en primera ronda.

Caps de sèrie 

  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (semifinals)
  Tímea Babos /  Kristina Mladenovic (final)
  Andrea Sestini Hlaváčková /  Barbora Strýcová (3a ronda)
  Gabriela Dabrowski /  Xu Yifan (2a ronda)
  Andreja Klepač /  María José Martínez Sánchez (1a ronda)
  Lucie Hradecká /  Iekaterina Makàrova (quarts de final)
  Elise Mertens /  Demi Schuurs (quarts de final)
  Nicole Melichar /  Květa Peschke (1a ronda)

  Kiki Bertens /  Johanna Larsson (2a ronda)
  Chan Hao-ching /  Yang Zhaoxuan (2a ronda)
  Vania King /  Katarina Srebotnik (1a ronda)
  Alicja Rosolska /  Abigail Spears (1a ronda)
  Ashleigh Barty /  CoCo Vandeweghe (campiones)
  Raquel Atawo /  Anna-Lena Grönefeld (3a ronda)
  Irina-Camelia Begu /  Monica Niculescu (2a ronda)
  Miyu Kato /  Makoto Ninomiya (1a ronda)

Quadre

Fase final

Part alta

Secció 1

Secció 2

Part baixa

Secció 3

Secció 4

Referències

Enllaços externs 
 Quadre dobles femenins 

2018
US Open